Caranu bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia im Suco Abafala, siehe Abafala
 eine Aldeia und Ort im Suco Uaitame, siehe Uaitame